Graphocraerus är ett släkte av insekter som beskrevs av Thomson 1869. Graphocraerus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Graphocraerus